HMS "Oakley" – trałowiec typu Hunt wodowany w 1917 roku
 HMS "Oakley" – niszczyciel typu Hunt wodowany w 1940 roku i przekazany Polskiej Marynarce Wojennej jako ORP "Kujawiak"
 HMS "Oakley" – niszczyciel typu Hunt wodowany w 1942 roku

Oakley